Genoud ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Genoud (1885–1963), Schweizer Architekt, Grafiker und Maler
 Bernard Genoud (1942–2010), Schweizer Theologe und römisch-katholischer Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg
 Claude Genoud (1912–1988), Schweizer Politiker
 François Genoud (1915–1996), Schweizer Bankier und Helfer von NS-Verbrechern sowie arabischen Terroristen
 Jacques Morier-Genoud (* 1934), Schweizer Politiker (SP)
 Jean Genoud (1650–1693), katholischer Missionar in Südostasien
 Moncef Genoud (* 1961), Schweizer Jazzmusiker
 Paul Genoud (1916–1992), Schweizer Politiker (freisinnig), Staatsrat des Kantons Freiburg, Nationalrat
 Philippe Morier-Genoud (* 1944), französischer Schauspieler